Триплет — трійця, три об'єкти, об'єднані за певним принципом.

Біологія 
 Триплет ДНК — три нуклеотиди послідовності ДНК чи РНК, які кодують амінокислоту в генетичному коді; також інші послідовності нуклеотидів, зокрема , стоп-кодон та антикодони транспортної РНК.
 Триплет мікротрубочок — три мікротрубочки, що лежать паралельно одна одній; зустрічаються в базальній частині джгутика, хвоста сперматозоїда, нитках веретена поділу

Фізика 
 Триплетний стан — у квантовій фізиці атомний або молекулярний стан, для якого загальне електронне спінове квантове число дорівнює одиниці і є можливі три проєкції спіну на напрямок зовнішнього магнітного поля

Астрономія 
 Триплет Лева — скупчення трьох галактик М65, М66 та NGC 3628 у сузір'ї Лева

Техніка 
 Триплет — вид велосипеда з 3 сидіннями
 Триплет (об'єктив) — тип фотографічного об'єктива
 Лупа-триплет — тип луп для досліджень в гемології